ZZG steht für:

 Zeche Zufälligglück, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Hattingen
 Zeister Zendingsgenootschap, von der Herrnhuter Brüdergemeine im Jahr 1793 in Zeist gegründete Gemeinschaft mit dem Ziel der Missionierung
 Zufallszahlengenerator

ZZG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Testfahrzeuge (Pkw und Lkw)

ZZG